Anglické slovo swagger může mít různé významy, ve vícero pojmech:

 Swagger – první plně studiové album Irsko-Americké punkové kapely Flogging Molly
 Swagger (software) – softwarové nástroje pro implementaci OpenAPI specifikace (dříve jako Swagger specifikace)
 Swagger Specification – původní název pro dnešní OpenAPI Specification, specifikace pro strojově čitelné soubory popisující rozhraní RESTful webových služeb

Související články 
 Swag